Угода між Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України була підписана у Києві 28 травня 1997 року прем'єр-міністрамим України та Росії Павлом Лазаренком та Віктором Черномирдіним і ратифікована Верховною Радою України 24 березня 1999 року.

Сторони домовилися про оренду Росією бази в Севастополі протягом 20 років — до 2017 року. Документи також передбачали виплату Росією компенсації Україні у розмірі $526,509 млн. за отримані в ході розподілу ЧФ кораблі. Крім цього було погоджено, що за використання Чорноморським флотом РФ земельних ділянок і розміщених на них об'єктів, а також як відшкодування екологічної шкоди російська сторона щорічно погашає частину державного боргу України в розмірі $97,75 млн.

Військові судна

Допоміжні судна

Пошуково-рятувальні судна

Примітки

Джерела 
 https://docs.cntd.ru/document/1902222
 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_076#Text

Переліки кораблів
Українсько-російські відносини
Чорноморський флот СРСР